Bílá růže je pojem mající několik významů:

 pokora, nevinnost – v květomluvě
 Bílá růže – německá protinacistická studentská skupina vzniklá v roce 1942
 Odbojová skupina Bílá růže – česká odbojová skupina vzniklá v roce 1941
 Bílá růže (film, 1982) – film o této skupině
 znak rodu Yorků a později Yorkshire
 Řád Bílé růže – finské vyznamenání
 Bílá růže (román) – fantasy román Glena Cooka
 Bílá růže (album) – album skupiny Učedníci